A belga labdarúgó-bajnokság első osztályának 1921–1922-es szezonja volt a bajnokság 22. szezonja. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a bajnok a Beerschot lett.

Végeredmény

Jupiler League
Belga 1
Belga 1